Тур Новой Каледонии () — шоссейная многодневная велогонка, проходящая по территории Новой Каледонии с 1967 года.

История 
Гонка была создана в 1967 году.

Гонка 2017 года была омрачена смертью 20-летнего велогонщика Матьё Рибеля, который врезался в лобовое стекло машины скорой помощи на спуске с Коль-де-ла-Пирог.

В 2018 году вошла в созданный календарь Pacific Open Road and Mountain Bike Calendar который направлен на развитие велоспорта в Тихом океане. В том году её победитель Джеффри Бушар, чемпион Франции среди любителей и будущий гонщик Ag2R La Mondiale, опередил занявшего второе место Александра Конышева почти на семь минут попутно став лучшим в очковой и горной классификациях.

В 2020 году гонка была отменены из-за пандемии COVID-19.

Маршрут гонки проходит по территории одноимённого острова в Новой Каледонии (которая является заморской территорией Франции). Он включает от 10 до 12 этапов, а общая протяжённость составляет 1000 км, что делает гонку одной из самых длинных любительских многодневок в мире. Его изюминкой являются гравийные подъёмы в шахтах на коротких склонах  которого градиент достигает 20%, а финиш располагается между двумя карьерными самосвалами.

Участие в гонке в разные годы принимали чемпионы мира и национальных чемпионатов, победители Гранд-туров и престижный велогонок такие как Гэри Саттон, Жильбер Дюкло-Лассаль, Эдди Маццолени, Ярослав Попович, Лоран Финьон, Томас Фёклер.

Организатором выступает Региональный комитет велоспорта Новой Каледонии (CRCNC), а директором с 2000 года является её президент Жерар Салаун.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Архив официального сайта

 Тур Новой Каледонии на Cycling Archives

 Тур Новой Каледонии на First Cycling

Велогонки в Новой Каледонии